Colles castelleres:
 Colla Vella dels Xiquets de Valls (1947, refundació)
 Colla Vella dels Xiquets de Tarragona (Dècada del 1930–1970)
 Colles de diables:
 Colla Vella de Diables de Sitges
 Colla Vella de Gràcia (1982)